Sober (Galiza), município espanhol.
 Sober (canção de Kelly Clarkson)
 Sober (canção de Pink)
 Sober (canção de Demi Lovato);
 Sober (canção de Big Bang)
 Sôber, banda espanhola.

Desambiguações de música